Суперкубок Англії з футболу 2007 — 85-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка попереднього сезону. 5 серпня 2007 року на стадіоні «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися володар кубка «Челсі» і чемпіон «Манчестер Юнайтед».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2007
2007 у футболі
Серпень 2007
2007 в англійському спорті